Bisdom Formosa (Argentinië), rooms-katholiek bisdom in Argentinië
Bisdom Formosa (Brazilië), rooms-katholiek bisdom in Brazilië